

Geografia 
 Osten – comune tedesco nella Bassa Sassonia

Persone 
 Anton von Prokesch-Osten – diplomatico, politico, numismatico e militare austriaco
 Franz Osten – regista e fotografo tedesco
 Hans von Tschammer und Osten – politico tedesco
 Lina Von Osten – moglie dell'SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich
 Suzanne Osten - regista, sceneggiatrice e regista teatrale svedese

Altro 
 Die Grenzwacht im Osten – film muto del 1914 diretto da Emil Albes
 Drang nach Osten – espressione inizialmente usata in ambienti intellettuali tedeschi dal XIX secolo e più tardi dal nazionalsocialismo per indicare l'espansionismo tedesco verso l'Europa orientale

Pagine correlate 
 Osten-Sacken